Film en televisie
 Living the Dream (film), een film uit 2006
 Living the Dream (2013), een Britse film uit 2013 
 Goal! 2: Living the Dream, een film uit 2007
 Living the Dream (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2017

Muziek
 Living the Dream (Jennylyn Mercado) - 2004
 Living the Dream (Luca Hänni) - 2013
 Living the Dream (Slash) - 2018
 Living the Dream (Uriah Heep) - 2018